Ženski svetovni rekord v metu kopja. Prvi uradno priznani rekord je leta 1922 postavila Božena Šrámková z dolžino 25,01 m, aktualni rekord pa je 13. septembra 2008 postavila Barbora Špotáková z dolžino 72,28 m. Mednarodna atletska zveza uradno priznava 48 rekordov, leta 1999 je bil zaradi spremembe rekord vrnjen nazaj.

Razvoj rekorda

Sklici in opombe

Kopje
Met kopja